

Patronymie 

Alfred Gause (1896-1967) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
Carl Gause (1851-1907) est un architecte prussien.
Fritz Gause (1893-1973) est un historien allemand.
Georgy Gause (1910-1986) est un biologiste russe.

Divers 
 Le principe de Gause est un principe de dynamique des populations basé sur une expérience du biologiste russe Georgy Gause (1910-1986).